Trujillo kan henvise til
 Steder
 Trujillo (delstat) – en delstat i Venezuela
 Trujillo, Venezuela – hovedstaden i ovenstående delstat
 Trujillo, Honduras – hovedstaden i departementet Colón
 Trujillo, Peru – hovedbyen i regionen La Libertad
 Trujillo, Spanien – en by i Extremadura, Spanien

 Personer
 Rafael Leónidas Trujillo – tidligere præsident (diktator) i Den Dominikanske Republik
 Robert Trujillo – bassist for Metallica
 Chadwick A. Trujillo – en amerikansk astronom
 Rafael Trujillo – en spansk finnjollesejler